Coteni se poate referi la:
Localități din România:
Coteni, Bacău			
Coteni, Giurgiu							
Coteni, Olt